Zmeškal ist der Familienname folgender Personen:

 Tomáš Zmeškal (* 1966), tschechischer Schriftsteller
 Vladimír Zmeškal (1902–1966), tschechesslowakischer Sorabist und Filmregisseur